John Spencer (1907–2005) amerikai történész
 John Spencer (1935–2006) angol snookerjátékos
 John Spencer (1946–2005) amerikai színész
 John Spencer (1970) válogatott skót labdarúgó, edző